Der Federation Cup 1994 (ab 1995 Fed Cup) war die 32. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 14. bis 24. Juli im Waldstadion T.C. in Frankfurt am Main, Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Spanien und den Vereinigten Staaten gegenüber, Spanien gewann mit 3:0.

Qualifikation 
 Qualifizierte Mannschaften in fett

Amerika-Zone 
Datum: 11. bis 17. April 1994
Austragungsort: Cochabamba Tennis Centre, Cochabamba, Bolivien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone 
Datum: 2. bis 6. Mai 1994
Austragungsort: Delhi LTA Complex, Neu-Delhi, Indien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone 
Datum: 18. bis 23. April 1994
Austragungsort: Freizeitpark, Bad Waltersdorf, Österreich
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weltgruppe

Finale

Spanien – Vereinigte Staaten

Weblinks 
 Fed Cup 1994

1994
Tennisturnier 1994
Tennisturnier in Frankfurt am Main